Einen Kantplatz gibt es in

 Kantplatz (Bad Oeynhausen)
 Kantplatz (Darmstadt)
 Kantplatz (Gehrden)
 Kantplatz (Hannover)
 Kantplatz (Neumünster)